Giacomo Boni ist der Name folgender Personen:

* Giacomo Boni (Maler) (1688–1766), italienischer Maler
 Giacomo Boni (Archäologe) (1859–1925), italienischer Archäologe